Superba steht für:
 Checker Superba, Pkw-Modell des US-amerikanischen Herstellers Checker Motors Corporation

La Superba steht für:
 La Superba, Stern im Sternbild Jagdhunde
 La Superba (Schiff), Fähre der Reederei Grandi Navi Veloci
 die italienische Hafenstadt Genua (als Beiname)
 Titel eines 2013 erschienenen Romans von Ilja Leonard Pfeijffer

Siehe auch:
 Superb
 Superbe